Cette page énumère tous les conseillers d'État du canton d'Argovie depuis 1803.

Abréviations 
 PDC: Parti démocrate-chrétien
 PRD: Parti radical-démocratique
 PS: Parti socialiste suisse
 UDC: Union démocratique du centre
 Verts: Les Verts

Conseillers d'État

Lien externe 
  Liste des anciens conseillers d'État sur le site officiel du canton d'Argovie

Gouvernement du canton d'Argovie